Third Wave (engl. für „Dritte Welle“) bezeichnet:
 The Third Wave, ein Sozialexperiment aus dem Jahre 1967, das in zahlreichen Werken in Literatur und Film verarbeitet wurde
 The Third Wave – Die Verschwörung, ein schwedisch-finnischer Politthriller aus dem Jahre 2003 (OT: Den tredje vågen)

Siehe auch:
 The Wave